Allinge-Sandvig (plaats)
 Allinge-Sandvig (parochie)
 Allinge Kirke, de kerk van Allinge
 Haven van Allinge